А́вгуст Ива́нович Берго́льц (24 июня 1897 — 29 июля 1938) — советский военный деятель, лётчик, комдив (1935).

Биография 
По этническому происхождению латыш. Родился в июне 1897 года в Либаве Курляндской губернии в семье рабочего-машиниста. Окончил шесть классов Либавского реального училища в 1915 году. На военной службе с сентября 1915 года юнкером Виленского военного училища, выпущен прапорщиком в 1916 году.

Участник первой мировой войны. Воевал на Северном фронте в составе конного отряда особого назначения («Конный Отряд Особой Важности имени атамана Пунина»). Последний чин в русской императорской армии — поручик.

Во время Октябрьской революции 1917 года участвовал в действиях 1-го полка латышских стрелков в городе Вендене.

В РККА с 1918 года. Член ВКП(б) с 1919 года. Участник Гражданской войны. Воевал под Псковом (1918 год), на Западном фронте против поляков в качестве летчика и летчика-наблюдателя. При аварии самолета в 1920 году получил контузию. В 1920 году командовал авиаотрядом в составе Западного фронта.

После Гражданской войны на ответственных должностях в ВВС РККА. С марта 1922 года — начальник техчасти 1-й отдельной истребительной авиаэскадрильи.

В 1923 году окончил Севастопольскую авиашколу, а в 1924 году — курсы при гидрошколе. В 1925 году окончил основной факультет Военной академии РККА. После её окончания занимал должности командира 7-го корпусного авиаотряда и 30-го отдельного авиаотряда.

С ноября 1926 года — командир 20-й авиаэскадрильи. С декабря 1928 года — командир 7-й авиационной бригады. В 1931—1932 годах — слушатель оперативного факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе. Затем командовал 15-й тяжелобомбардировочной авиабригадой.

В декабре 1933 года назначен начальником командного факультета Военно-воздушной академии РККА. Комдив (1935 год). С апреля 1935 года — помощник командующего войсками Московского военного округа по авиации, затем — командующий авиацией МВО.

С октября 1936 года по 18 января 1937 года являлся советником республиканских ВВС в Испании. В 1937 году работал старшим руководителем Академии Генерального штаба РККА.

Награждён орденом Ленина (1936 год).
Проживал по адресу Москва ул. Красноармейская, д.12, кв. 20.

Арест и расстрел 
Арестован 13 декабря 1937 года Военной коллегией Верховного Суда СССР 29 июля 1938 года по обвинению в шпионаже и принадлежности к антисоветской организации приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 29 июля 1938 года. Место захоронения: «Коммунарка».

Определением Военной коллегии от 4 августа 1956 года реабилитирован.

Архив 
 АП РФ, оп.24, дело 417, лист 213

Примечания

Литература

Ссылки 
 Коммунарка
 Из доклада советника Бергольца Августа Ивановича от 01.02.37

Военачальники, репрессированные в СССР
Выпускники Либавского реального училища
Выпускники Виленского военного училища
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Советские военные специалисты в Испании
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Посмертно реабилитированные в СССР

Казнённые в 1938 году
Командующие ВВС округов